A konvergencia (összehajlás, összetartás) számos terület fogalma lehet:

 Sorozatok, sorok konvergenciája: Konvergencia (matematika).
 Konvergens evolúciónak nevezzük, ha az evolúció során egymástól függetlenül hasonló jellegek fejlődnek ki a hasonló környezethez vagy ökológiai fülkéhez való alkalmazkodás során
 A Magyarországot az Európai Unió szintjéhez a konvergenciakritériumok betartásával közelítő konvergenciaprogram, illetve az ennek a végrehajtását ellenőrizni hivatott Konvergencia Tanács.
 A lemeztektonikában konvergens lemezszegély.
 A meteorológiában szemben haladó légtömegek fel- vagy leáramlási zónát létrehozó ütközése: Konvergencia (meteorológia).